Elias — profeta bíblico
 Elias (lutador) – lutador profissional
 Elias (Huila) – município colombiano

Futebolistas 
 Elías Figueroa — futebolista chileno
 Elias Constantino Pereira Filho — futebolista brasileiro que joga no Jiangsu Sainty
 Elias Mendes Trindade — futebolista brasileiro que joga no Clube Atlético Mineiro
 Elias Ribeiro de Oliveira — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião